Broćanac (Rakovica), Hrvatska
 Veliki Bročanac, Kaštelanska zagora, Hrvatska
 Broćanac (Neum, BiH), BiH
 Broćanac (Posušje, BiH), BiH